Mandatum kann bezeichnen:
 den Ritus der Fußwaschung in der Liturgie
 Mandatum (Vertrag), einen Vertragstypus nach römischem Recht